Europas bortrövande kan syfta på:

 Europas bortrövande (mytologi) – en grekisk myt som berättar om hur prinsessan Europa rövades bort av guden Zeus.

Det är ett vanligt motiv inom konsten och kan bland annat avse:

Målningar 
Europas bortrövande (Tizian) – målning av Tizian från cirka 1560–1562
Europas bortrövande (Rubens) – en kopia av Tizians målning utförd av Peter Paul Rubens 1628–1629
Europas bortrövande (Veronese) – målning av Paolo Veronese från cirka 1580
Europas bortrövande (Rembrandt) – målning av Rembrandt från 1632
Europas bortrövande (Reni) – målning av Guido Reni från cirka 1637–1639
Europas bortrövande (Strozzi) – målning av Bernardo Strozzi från 1640–1644
Europas bortrövande (Jordaens) – målning av Jacob Jordaens från 1643
Europas bortrövande (Ricci) – målning av Sebastiano Ricci från cirka 1720.
Europas bortrövande (Tiepolo) – målning av Tiepolo från 1720–1721
Europas bortrövande (Goya) – målning av Francisco de Goya från 1772
Europas bortrövande (Vallotton) – målning av Félix Vallotton från 1908
Europas bortrövande (Serov) – målning av Valentin Serov från 1910
Europas bortrövande (Tuset) – målning av Joan Tuset från 1999

Skulpturer 
Europa och Tjuren – skulptur av Carl Milles från 1926
Europas bortrövande (Botero) – skulptur av Fernando Botero från 1992

Motiv i konsten